Jan de Jager (korfballer) (1963–), Nederlands oud-korfballer
 Jan de Jager (voetballer), oud-voetballer van D.F.C. en Feijenoord